Garduña puede referirse a:

Garduña (Martes foina), especie de mamífero mustélido que se distribuye por Europa y Asia.
Garduña (Ononis spinosa), especie de planta herbácea de la familia de las leguminosas, que se distribuye por Europa.
Garduña (Galium aparine), especie de planta herbácea de la familia de las rubiáceas, que se distribuye por Europa y Norteamérica.
La Garduña, supuesta sociedad secreta histórica española.